Tararua puede referirse a:

 Tararua (animal), género de arañas araneomorfas
 Distrito de Tararua, Nueva Zelanda
 Montes Tararua, Nueva Zelanda